Bettin es un nombre de familia italiano, que puede riferirse a:

Personas
 Joël Bettin (1966-), deportista francés que compitió en piragüismo
 Mauro Bettin (1938-), ciclista italiano